Terme puede referirse a:

 Terme, ciudad turca.
 Distrito de Terme, distrito de Turquía
 Río Terme, río de Turquía
 Llanura de Terme (turco: Terme Ovası) es una planicie en el norte de Turquía, en la Región del Mar Negro.
 Gökçeören, ciudad turca llamada anteriormente Terme
 Terme, sección de Chianciano Terme, Italia.

Véase también 

 Term (desambiguación)
 Termeh, un tipo de textil